Малайское яблоко, или Ямбоза () — плодовое дерево семейства Миртовые.

Описание 
Малайское яблоко — вечнозелёное медленнорастущее дерево высотой 12-18 м, с пирамидальной кроной. Листья кожистые эллиптическо-ланцетовидные, тёмно-зелёные глянцевые сверху и бледно-зелёные снизу, 15-45 см длиной и 9-20 см шириной. Молодые листья красные. Цветки тёмно-красные, розово-фиолетовые, белые или жёлтые, диаметром 5-7,5 см, с зелёными чашелистиками и многочисленными тычинками длиной до 4 см, слегка ароматные, собраны в гроздья в верхней части ствола и на зрелых ветвях. Плоды продолговатые или колоколообразные, 5-10 см длиной и 2,5-7,5 см шириной, покрытые розово-красной или тёмно-красной, иногда белой с красными или розовыми полосками, восковой кожицей. Внутри плода содержится белая сочная хрустящая мякоть со сладким ароматом и 1-2 крупных коричневатых семени. Плоды некоторых деревьев полностью бессемянны.

Распространение 
Малайское яблоко происходит из Малайзии. Издавна выращивалось в Индии и Юго-Восточной Азии, затем распространилось на тихоокеанские острова. В XVI веке португальцы завезли его в Восточную Африку. В 1793 году было завезено на Ямайку и оттуда распространилось по Американскому континенту.

Использование 
Созревшие плоды Малайского яблока съедобны в свежем виде, тушатся с гвоздикой и другими пряностями. Недозрелые плоды используются для приготовления желе и маринадов. В Пуэрто-Рико из них изготавливается белое и красное вино. В Индонезии цветки Малайского яблока добавляются в салаты или варятся в сиропе. Отвар коры применяется при диарее. Отвар корня — мочегонное средство.

Примечания

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.
 Malay Apple Syzygium malaccense a.k.a. Mountain Apple
 SYZYGIUM MALACCENSE - MALAY APPLE
 illustration from carribeanedu.com

Миртовые
Фрукты
Плодовые деревья